L'arrondissement d'Enz  est un arrondissement  ("Landkreis" en allemand) de Bade-Wurtemberg  (Allemagne) situé dans le district ("Regierungsbezirk" en allemand) de Karlsruhe et de l'aire urbaine Nordschwarzwald. 
Son chef-lieu est Pforzheim.

Tableau Général des Communes 

Enz